

Astronomia 
208P/McMillan, cometa periodica
2289 McMillan, asteroide

Geografia 
 Stati Uniti d'America
McMillan  – township della Contea di Luce, Michigan
McMillan  – township della Contea di Ontonagon, Michigan 
McMillan  – città della Contea di Marathon, Wisconsin

Persone 
Edwin McMillan (1907-1991), fisico statunitense e premio Nobel per la chimica
Glenn McMillan (1984), attore brasiliano
Nate McMillan (1964), giocatore di pallacanestro statunitense
William McMillan (1929-2000), tiratore belga

Personaggi di fantasia 
 Capitano McMillian, personaggio del videogioco Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
Tricia McMillan (nota anche come Trillian), personaggio della saga letteraria Guida galattica per gli autostoppisti scritta da Douglas Adams

Altro 
Teorema di Kraft-McMillan

Pagine correlate 
 Millan (disambigua)
 Macmillan
 McMillen